Siget (Zagreb), zagrebačko gradsko naselje (kvart) u Novom Zagrebu
Siget (Sigetski kotar, Mađarska), grad u južnoj Mađarskoj, u Baranjskoj županiji
Siget (Bajska mikroregija, Mađarska), selo u južnoj Mađarskoj, u Bačko-kiškunskoj županiji
Siget (Novi Kneževac, Srbija), selo u Srbiji, u autonomnoj pokrajini Vojvodini, u općini Novi Kneževac
Siget (Rumunjska)
Sigetec, selo u općini Peteranec, Hrvatska
Sigetec, naselje u sastavu Grada Ludbrega, Hrvatska